Мятеж Таная — внутриполитический конфликт в руководстве Афганистана, обострившийся в 1990 году после вывода советских войск. 
Поводом послужили аресты сторонников министра обороны РА Таная, которых подозревали в связях с вооруженной исламской оппозицией Хекматияра. Личное противостояние Таная и президента Наджибуллы осложнялось внутрипартийной борьбой фракций «Хальк» и «Парчам». 

6 марта Танай предпринял попытку захвата власти. К Кабулу из пригорода Пули-Чархи были выдвинуты 20 танков, но они были блокированы курсантами Высшего военного училища. Выдвинутая с северо-запада 8-я пехотная дивизия была остановлена огнем войск МВД. 

Тогда Танай приехал в Баграм и отдал приказ о авианалёте на Кабул. В воздушной атаке на столицу приняло участие 18 самолетов, на Кабул были сброшены 34 бомбы. 

Президент Наджибулла сместил Таная с поста министра обороны, передав руководство армией Ватанджару. В столице был введен комендантский час, мятежникам был выдвинут ультиматум о сдаче оружия в обмен на гарантии безопасности, а военнослужащим предписывалось осознать "предательскую сущность заговора" и способствовать задержанию Таная. 

7 марта в ходе штурма здания министерства обороны погибло 90 человек, уничтожено 30 танков мятежников, артиллерийским обстрелам был подвергнут авиабаза Баграм: 10 самолетов были уничтожены на взлётной полосе и 4 сбиты в районе Кабула. 
8 марта правительственные силы восстановили контроль над Баграмом. 
Танай со своими ближайшими сторонниками бежал на вертолёте в Пакистан.   

Провалу мятежа способствовал тот факт, что Наджибулла своевременно узнал о мятеже, отвёл из столицы армейские части и привлек к защите своей власти силы Национальной гвардии. 
Также, Наджибуллу поддержал генерал Дустум. 
Несмотря на победу, Наджибулла потерял доверие армейских кругов, которые стали переходить на сторону моджахедов, что привело в конечном счете к смене режима в 1992 году.

Ссылки
 Мятеж Шах Наваз Таная // telenir.net
 Мятеж генерала Ш.Н. Таная // tayni.su
 Мятеж генерала Ш.Н. Таная

Примечания

1990 год в Афганистане
Конфликты 1990 года
Март 1990 года
Гражданская война в Афганистане
Политические заговоры
Государственные перевороты в Афганистане